Роберт Дуглас:
  (?—1692) — полковник сэр Роберт Дуглас из Гленберви, 3-й баронет, был шотландским солдатом.
 Дуглас, Роберт (1611—1662) — шотландский генерал кавалерии во время Тридцатилетней войны, поднявшись до звания фельдмаршала (1657—1662).
  (1813—1897) — английский американский консультант по садоводству и лесному хозяйству.
 Дуглас, Роберт (1909—1999) — английский актёр театра и кино, телевизионный режиссёр и продюсер.
  (род. 1936) — врач-специалист и заместитель медицинского суперинтенданта в больнице Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинее.
  (1920—1979) — канадский геолог, внёсший вклад в области структурной стратиграфии, седиментации и нефтяной геологии.
  (род. 1973) — исландский режиссёр.
 Дуглас, Роберт Лэнгтон (1864—1951) — британский арт-критик, преподаватель, писатель, директор Национальной галереи Ирландии и номинант Нобелевской премии по литературе.
  (1573—1639) — шотландский солдат.
  (?—1649) — шотландский дворянин и граф Мортон.
  (род. 1972) — шотландский футболист, вратарь.